Estadi, infraestructura esportiva que serveix per a albergar jocs, concerts o altres esdeveniments.
 Estadi, unitat de longitud usada antigament pels grecs i romans, basada en la dimensió del recinte destinat a les curses ia la lluita.
 Estadi, en geometria, una figura geomètrica composta per un rectangle i dos semicercles afegits.

 Estadi, en medicina, cada un dels tres períodes que s'observen en cada accés de febre intermitent.

 Estadi o stadion, cursa dels jocs esportius de l'Antiguitat.
 Estadi, en biologia, cadascuna de les etapes de el desenvolupament dels insectes i altres artròpodes.